Варья́х — река в России, в Александровском районе Томской области. Устье реки находится в 258 км по правому берегу реки Киевский Ёган. Длина реки составляет 20 км. Начинается в болоте Киевском.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Топографические карты 
 

Притоки Киевского Ёгана
Реки Александровского района Томской области